Amycus Kragge, Dooddoener en later leraar in de Harry Potter-boekenserie
 Alecto Kragge, Dooddoener en later lerares in de Harry Potter-boekenserie